Metrolink ist der Name mehrerer Verkehrsunternehmen:

 Metrolink (Los Angeles)
 Manchester Metrolink
 MetroLink (St. Louis)